Ленстер  — аэропорт, расположенный в , Западная Австралия. Аэропорт находится на высоте 497 метров над уровнем моря.

Авиакомпании и назначения

Примечания 

Аэропорты Западной Австралии